Hadra är ett släkte av snäckor. Hadra ingår i familjen Camaenidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Hadra